O Desafio Internacional de Tênis de 1932 foi a 27ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Pela primeira vez, a Equipe Brasileira de Copa Davis disputa uma partida pelo torneio, após duas desistências da Região da América do Sul, ao enfrentar a Equipe Estadunidense de Copa Davis pela final da Zona Americana. Como a França foi campeã no ano anterior, defendeu seu título no Stade Roland Garros, em Paris. Nesta edição, 22 times disputaram a Zona Europeia e 8 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

América do Norte/Central

América do Sul

Final da Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1932
1932 no desporto